Che jsou čínská příjmení
 , k roku 2007 17. nejčastější příjmení v ČLR,
 , k roku 2007 85. nejčastější příjmení v ČLR,
 ,
 ,
 .

Známí nositelé příjmení Che:
 Che Cchuej-lien (* 1989) – čínská sportovní lezkyně
 Che Čen (1322–1388) – čínský vojevůdce sloužící říši Jüan
 Che Čchao-cung – čínský keramik tvořící počátkem 17. století
 Che Kuo-čchiang (* 1943) – čínský komunistický politik
 Che Lung (1896–1969) – čínský komunistický voják a politik, maršál a místopředseda vlády ČLR
 Che Ťing-ming (1483–1521) – čínský básník a spisovatel mingského období

Reference 

Čínská příjmení